

Patronyme
 Alexandre Pasche (1960- ), est un écrivain et homme de marketing français.
 Alexandre Pasche (1991- ), est un footballeur suisse.
 Cyrill Pasche (1974- ), est un joueur de hockey sur glace suisse.
 Francis Pasche (1910-1996), était un psychanalyste français.
 Frank Pasche (1993- ), est un coureur cycliste suisse sur piste.
Kim Pasche, trappeur.
 Sibylle Pasche (1976- ) est une artiste et sculptrice suisse.
 Valentine Pasche (1979- ), est une dessinatrice, scénariste suisse de bandes dessinées.

Autres
La Banque Pasche, est un établissement financier suisse.

Homonymie
Homonymie de patronyme